Le terme désigne à l'origine les cités-mères des colonies grecques.
 Il désigne ensuite la capitale d'une province romaine.
 Plus tard, une métropole représente la ville principale d'une région géographique ou d'un pays.
 En France, une métropole d'équilibre désignait jusqu'en 1982 une ville (ou un groupe de villes) dont l'importance régionale était destinée à jouer un rôle dans l'aménagement du territoire en faisant contre-poids à l'hypercentralisation parisienne.
 En France également, une métropole est une structure intercommunale créée par la loi du .
 Par extension, la métropole désigne le territoire continental ou central d'un pays, par opposition à ses départements ou territoires d'outre-mer : on dit « la France métropolitaine », par opposition à la France d'outre-mer. En France, bien que ce terme soit largement utilisé et diffusés, notamment dans les textes de loi, la définition du terme métropole fait aussi référence à l'existence d'un espace par rapport à ses colonies. L'usage du mot métropole fait donc l'objet de débats visant à le remplacer par d'autres termes, comme France hexagonale. La critique de l'usage de ce terme est, en général, plus prégnante chez les ultra-marins.
 Une  peut également désigner le siège d'un évêché dont l'évêque possède une prééminence et certains pouvoirs de juridiction étendus. Dans l'Église catholique, le terme désigne notamment la capitale d'une province ecclésiastique, où se trouve le siège archiépiscopal. Son archevêque est alors dit archevêque métropolitain et porte le pallium. Dans l'Église orthodoxe, l'évêque d'une métropole, qui n'est pas forcément archevêque, est appelé métropolite.

 Métropole, en Turquie : une municipalité de statut supérieur.

Films ou feuilletons  
 Métropole, feuilleton québécois 
 Métropole, film québécois de 1947
 Café métropole, film américain de 1937

Hôtels
 Hôtel Métropole, palace bruxellois
 Hôtel Métropole, palace monégasque
Hôtel Métropole, palace de Hanoï
 Hôtel Metropole, hôtel viennois  construit pour l'exposition universelle de Vienne de 1873, détruit pendant la  Seconde Guerre mondiale, après avoir été le siège de la Gestapo à partir de 1938.

Divers
 CFTM-TV, une chaîne de télévision québécoise à Montréal aussi connue sous le nom de Télé-Métropole
 La Métropole, ancien journal francophone belge, basé à Anvers.

Notes et références